«Just Say Yes» puede referirse a:

Música 
 Just Say Yes (1987), álbum recopilatorio de varios artistas.
 Just Say Yes (2008), álbum de Punchline.
 Just Say Yes (2008), EP de The Narrative.
 Just Say Yes (2009), canción de Snow Patrol.
 Just Say Yes (n/d), canción de The Cure.
 Just Say Yes (n/d), canción de Dido.